Junkers (vliegtuigfabrikant)
 Junkers (condensatieketel)
 Hugo Junkers, vliegtuigingenieur